Chirisofo di Sparta (435 a.C.-400 a.C.) – mercenario spartano
 Chirisofo (I secolo d.C.) – incisore e toreuta greco